

Cinema 
 In the Palace of the King – film del 1915 diretto da Fred E. Wright
 In the Palace of the King – film del 1923 diretto da Emmett J. Flynn

Letteratura 
 In the Palace of the King – romanzo del 1900 di Francis Marion Crawford

Musica
 In the Palace of the King – album del 2007 di John Mayall